Ygeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ygeltjärnen (Fors socken, Jämtland, 698144-154103), sjö i Ragunda kommun,  (5,07 ha)
Ygeltjärnen (Fors socken, Jämtland, 698814-154072), sjö i Ragunda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn